Джон Ортис (; род. , Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр пуэрто-риканского происхождения.

Биография 
Ортис родился и вырос в районе Бушуик в Бруклине (Нью-Йорк). В настоящее время проживает в Калифорнии с женой Дженнифер и сыном Клементе.

В 2003 году Ортис дебютировал на Бродвее в пьесе Нило Круса «Анна в тропиках», получившей Пулитцеровскую премию .

В 2014 году Ортис получил одну из центральных ролей в сериале ABC «Американское преступление».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Бруклин
Выпускники Средней школы Джона Дьюи